Ланте́рн руж () — велогонщик, занявший последнее место в общем зачёте Тур де Франс; также название приза, вручаемого этому спортсмену. Название происходит от красного фонаря на последнем вагоне поезда. Лантерн руж является чем-то средним между позором и достижением. Аналогом была чёрная майка, вручавшаяся последнему гонщику Джиро д’Италия в 1946—1951 годах.

История 
Первым Красным фонарём стал Арсен Миллошо, проигравший почти 65 часов победителю Тур де Франс 1903 Морису Гарену. История велоспорта не сохранила значительной информации о нём; кроме участия в дебютном Гранд Туре известен лишь его старт в веломарафоне Париж — Брест — Париж 1921 года, когда велосипедисту было уже 54 года. В 1919 году последним до финиша добрался Жюль Немпон. На первый взгляд не лучший результат француза является достижением: он стал 10-м в общем зачёте и выиграл любительский зачёт, в то время как остальные 23 непрофессионала сошли. В те времена до финиша добиралось менее половины стартовавших, поэтому последний гонщик получал поддержку болельщиков как пример мужественности и спортивного духа. Даже когда длину этапов сократили, последний гонщик пользовался у зрителей значительно большей популярностью, чем рядовой грегари пелотона, финишировавший в середине общего зачёта.

Некоторые гонщики стали бороться именно за последнее место, презрев спортивные принципы. Их целью было ехать каждый этап как можно хуже, но при этом не выпадать из лимита времени. В 1979 году за Красный фонарь боролись действующий обладатель приза француз Филипп Теньер и австриец Герхард Шёнбахер. Последнюю 48,8-километровую разделку оба проехали хуже всех: Шёнбахер за 1 час 21 минуту 52 секунды, Теньер за 1 час 23 минуты 32 секунды. Стартовавший последним Бернар Ино выиграл этап с результатом 1 час 8 минут 53 секунды, время Теньера вышло за пределы 20-процентного лимита, и он был снят с гонки. «Успех» Шёнбахера привлёк к нему нового спонсора, по контракту с которым гонщик должен был стать последним и на Туре 1980. Организаторы усложнили задачу австрийца, снимая с гонки последнего спортсмена общего зачёта после каждого из пяти этапов в конце гонки, что всё же не помешало Шёнбахеру снова приехать последним. Однако капитан его команды Патрик Лефевер не разделял страсти к Лантерн руж и добился увольнения австрийца. Жаки Дюран на Тур де Франс 1999 также стал последним, но никто не мог упрекнуть его в отсутствии борьбы: одновременно он выиграл и Приз самому агрессивному гонщику. Четверо гонщиков выигрывали Красный фонарь дважды, а в 2008 году рекорд установил Вим Вансевенант, третий раз подряд ставший последним. Часть этапа он проезжал, работая на лидера своей команды «Lotto» Кэдела Эванса, а до финиша доезжал в отвалах. Выигравший за время выступлений всего 3 гонки бельгиец и после завершения карьеры снискал лишь печальную славу, будучи пойманным на перевозке допинга.

Обладатели Лантерн руж 

 1903 
 1904 
 1905 
 1906 
 1907 
 1908 
 1909 
 1910 
 1911 
 1912 
 1913 
 1914 
 1915-1918 - не проводился (ПМВ)
 1919 
 1920 
 1921 
 1922 
 1923 
 1924 
 1925 
 1926 
 1927 
 1928 
 1929 
 1930 
 1931 
 1932 
 1933 
 1934 
 1935 
 1936 
 1937 
 1938 
 1939 
 1940-1946 не проводился (ВМВ)
 1947 
 1948 
 1949 
 1950 
 1951 
 1952 
 1953 
 1954 
 1955 
 1956 
 1957 
 1958 
 1959 
 1960 
 1961 
 1962 
 1963 
 1964 
 1965 
 1966 
 1967 
 1968 
 1969 
 1970 
 1971 
 1972 
 1973 
 1974 
 1975 
 1976 
 1977 
 1978 
 1979 
 1980 
 1981 
 1982 
 1983 
 1984 
 1985 
 1986 
 1987 
 1988 
 1989 
 1990 
 1991 
 1992 
 1993 
 1994 
 1995 
 1996 
 1997 
 1998 
 1999 
 2000 
 2001 
 2002 
 2003 
 2004 
 2005 
 2006 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 
 2016 
 2017 
 2018 
 2019

Примечания

Литература 
 Max Leonard. Lanterne Rouge: The Last Man in the Tour de France. — Random House, 2014. — 272 рр.

Ссылки 
 The Tour's Master of Last Place

Тур де Франс
Французские фразы
Шуточные премии